Hop! Channel (în România, Boom Hop!; în ebraică: ערוץ הופ!) este un canal de televiziune pentru copii din Israel, deținut de către Hop! Media Group. Este dedicat copiilor preșcolari, difuzând desene animate non-violente, axate copiilor între 0 și 7 ani. Acesta a fost lansat în anul 2000 în Israel, iar în noiembrie 2006, printr-un parteneriat dintre DTH Television Group și Hop! Media Group, postul a fost lansat și în România, fiind disponibil și în limba română. Ca urmare a falimentului DTH Television Group, Boom Hop! a fost închis în România pe 1 ianuarie 2012, Israel fiind singura țară unde acesta mai există.

Desene animate
Aventurile poneilor
Animale extraordinare
Bib și Bob (referinta la Lolek și Bolek)
Bob constructorul
Caillou
Clifford, marele câine roșu
Dana, rata doctor
Dig și Dug
Elefantelul Mumphie
Moară magică
Felix, iepurașul
Joshua Jones
Pompierul Sam
Politistul Vărgat

Salvatorii!
Thomas și prietenii săi
Unde Boo?
Yo Gabba Gabba!

Vezi și
Boom TV
Smarty TV
Boom Sport One
Boom Sport Two

Legături externe
Site official - http://www.hop!.ro

Canale de televiziune